Die Liste von Spielern des SV Sandhausen umfasst alle Spieler, die dem Kader der ersten Fußballmannschaft des SV Sandhausen seit deren Aufstieg 2007 in die Regionalliga Süd angehört haben.

Erläuterungen 
 Nat.: Nennt die Nationalität des Spielers. A-Nationalspieler sind mit einem N gekennzeichnet.
 von und bis: Erstes und letztes Jahr der Zugehörigkeit zum Kader.
 Pos.: Nennt die Position des Fußballers. TW = Torwart, AB = Abwehrspieler, MF = Mittelfeldspieler, ST = Stürmer, FS = Feldspieler (die genaue Position des Spielers ist nicht bekannt).
 2LS und 2LT: Anzahl der Spiele und Tore in der 2. Bundesliga (2012/13 – Erfassung erst zum Saisonende).
 3LS und 3LT: Anzahl der Spiele und Tore in der 3. Liga (2008–2012).
 RLS und RLT: Anzahl der Spiele und Tore in der Regionalliga Süd (2007/08).
 OLS und OLT: Anzahl der Spiele und Tore in der Oberliga Baden-Württemberg (bisher nur für Spieler, die auch nach 2007 im Kader waren erfasst).
 GS und GT: Gesamtsumme der Spiele und Tore (es werden nur Ligaspiele und nur Spiele für die erste Mannschaft berücksichtigt).
 Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, ein erneutes Anklicken kehrt die Sortierung um.

Spielerliste 
Stand: Spieler: 21. März 2013, Einsätze: 30. Juni 2012

!Spieler
Sandhausen Sv
Fussballspieler Sandhausen Sv